Història:
 Família Pinell: Reconstructors de la Capella de Sant Joan Baptista.

 Botànica:
 Pinell: una planta perenne herbàcia que pertany a la família Myrsinaceae.

 Geografia:

 Barranc de Pinell: un corrent fluvial del Solsonès.
 El Pinell de Brai: un municipi de la Terra Alta.
 Pinell de Solsonès: un municipi del Solsonès.